En russe Михаил Фёдорович (Mikhaïl Fiodorovitch) signifie « Mikhaïl fils de Fiodor », c’est-à-dire « Michel fils de Théodore ». 
 

 Mikhaïl Féodorovitch Romanov ou Michel I (1596-1645), tsar de Russie de 1613 à 1645.
 Michel Feodorovitch de Russie (1924-2008), prince de Russie et cinéaste sous les noms de Michel Romanoff et Michel Roman.
 Régiment du Tsar Mikhaïl Féodorovitch Romanov, régiment de grenadiers russe fondé au .